Швеция принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в пятнадцатый раз за свою историю, и завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборную страны представляли 14 женщин.

Золото 
 Пятиборье, мужчины — Бьёрн Ферм.
 Парусный спорт, мужчины — Jörgen Sundelin, Peter Sundelin и Ulf Sundelin.

Серебро 
 Велоспорт, мужчины — Tomas Pettersson, Erik Pettersson, Gösta Pettersson и Sture Pettersson .

Бронза 
 Велоспорт, мужчины — Gösta Pettersson.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
Спорт в Швеции в 1968 году